Руан — многозначный термин; может означать:

 Руан — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).
 Руан — коммуна в губернии Сёр-Трёнделаг в Норвегии.
 Руан — город на севере Франции, столица региона Верхняя Нормандия и префектура департамента Сена Приморская.
 Руан — округ во Франции, один из округов в регионе Нормандия.
 «Руан» — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Руан» — французский хоккейный клуб из города Руан.
 «Руан» — гоночная трасса, проложенная по дорогам недалеко от города Руан, Франция.
 «Руан» — российский футбольный клуб из города Тосно.